Villar de Torre är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villar de Torre ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villar de Torre är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Villar de Torre. Runt Villar de Torre är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km öster om Villar de Torre. Trakten runt Villar de Torre består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien